Ли́нский (Ли́нская) — фамилия.
 Линский, Михаил Семёнович (наст. фам. Шлезингер; 1878—1941) — российский и французский художник, карикатурист, литератор, журналист, издатель, критик, драматург и сценарист.
 Линская, Юлия Николаевна (1820—1871) — русская актриса.

См. также 
 Лински